Algerije was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië. Het was de vierde deelname voor het land. Vahid Halilhodžić nam als bondscoach voor de eerste keer deel aan het WK. In 1982 nam hij als speler van Joegoslavië deel aan het WK in Spanje. Algerije werd in de tweede ronde na verlengingen uitgeschakeld door Duitsland.

Kwalificatie 

Algerije mocht de kwalificatiecampagne voor het wereldkampioenschap starten in de tweede ronde. Het land maakte net als Mali, Benin en Rwanda deel uit van groep H en kende geen problemen om zich te plaatsen voor de derde ronde. Algerije begon op 2 juni 2012 met een klinkende 4-0 zege tegen Rwanda dankzij onder meer twee doelpunten van El Arbi Hillel Soudani. Een week later liet Algerije punten liggen in Mali; het werd 2-1 ondanks een vroeg doelpunt van Islam Slimani. In de daaropvolgende dubbele confrontatie met Benin toonde Algerije zich telkens de sterkste. In zowel de thuis- als uitwedstrijd werd het 3-1 in het voordeel van Algerije. Met in totaal drie doelpunten had Slimani een belangrijk aandeel in de twee zeges. Nadien wonnen de Algerijnen opnieuw van Rwanda. Het werd 0-1 na een doelpunt van Saphir Taïder. Algerije, dat door de zege al zeker was van de volgende ronde, versloeg op de slotspeeldag ook Mali. Voor eigen volk werd het 1-0. Soudani scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.

Voor de loting van de derde ronde werd Algerije op basis van de FIFA-ranglijst in pot 1 geplaatst. Daardoor ontliep het sterke landen als Ivoorkust en Ghana. Algerije moest het uiteindelijk opnemen tegen Burkina Faso, de finalist van de Afrika Cup die onder leiding stond van de Belgische coach Paul Put. Algerije verloor de heenwedstrijd in Burkina Faso met 3-2, maar scoorde wel twee belangrijke uitdoelpunten dankzij Sofiane Feghouli en Carl Medjani. De terugwedstrijd, die een maand later werd georganiseerd, werd door zoveel mensen bijgewoond dat er verscheidene gewonden vielen. Het team van bondscoach Vahid Halilhodžić won het duel met het kleinste verschil dankzij een goal van Madjid Bougherra. Door de zege was Algerije zeker van deelname aan het WK.

Kwalificatieduels

Tweede ronde

Derde ronde

WK-voorbereiding

Wedstrijden

Het wereldkampioenschap

Loting 
Op 6 december 2013 werd er geloot voor de groepsfase van het WK in Brazilië. Algerije werd ondergebracht in Groep H en kreeg daardoor Belo Horizonte, Rio de Janeiro en Curitiba als speelsteden voor de groepsfase. Ook België, Zuid-Korea en Rusland kwamen in Groep H terecht.

De FIFA maakte op 13 mei bekend dat de slogan van het Algerijns elftal, zichtbaar op de spelersbus, "woestijnstrijders in Brazilië" is. De slogan werd door supporters gekozen.

Uitrustingen

Technische staf

Selectie en statistieken

Wedstrijden

Groepsfase

1/8 finale 

Land op het wereldkampioenschap voetbal 2014